Ел Меко има више значења:

 Ел Меко (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Меко (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику